Maynas puede referirse a:

Divisiones territoriales 
 La Provincia de Maynas, una de las 7 divisiones del departamento de Loreto, Perú.
 La Comandancia General de Maynas, una división territorial del Imperio español en el virreinato del Perú.

Conflictos 
 La Guerra de Maynas, guerra parte de las guerra de independencia hispanoamericanas.

Organizaciones gubernamentales 
 La Municipalidad Provincial de Maynas, organismo encargado de la administración de la provincia peruana de Maynas.
 El Gobierno de Maynas, una de las gobernaciones establecidas al oriente de la Presidencia de Quito, que formaba parte del Virreinato de la Nueva Granada.

Atracciones 
 El Parque Temático Ecológico Maynas, centro de atracciones en la ciudad de Iquitos.

Emblemas 
 La Bandera de Maynas, emblema de la provincia peruana de Maynas.